Берёза каменная — группа близких видов рода Берёза () или один полиморфный вид.

В XX—XXI веках разные ботаники относили и относят к этой группе до 5 видов:
 Betula ermanii
 Betula lanata
 Betula paraermanii по данным The Plant List в настоящее время считается синонимом Betula ermanii
 Betula ulmifolia по данным The Plant List в настоящее время считается синонимом берёзы граболистной ()
 Betula velutina по данным The Plant List в настоящее время считается синонимом берёзы шерстистой ()

Ботаник М. А. Шемберг считает необоснованным признание в качестве самостоятельных указанные выше таксоны. С его точки зрения берёза каменная является единым видом, а не группой близкородственных таксонов видового ранга. Ареал берёзы каменной включает в себя горные системы Восточной Сибири (до Байкала на западе), Приморья, северных районов Китая, Кореи, побережье Охотского моря, Камчатку и дальневосточные острова.

Одной из причин, вносящих много неясного в понимании таксономии берёзы каменной, М. А. Шемберг считает её естественную гибридизацию с другими видами.

Примечания 

Берёзовые